

Cinema 
 Ragione e sentimento (Sense and Sensibility) – film del 1995 diretto da Ang Lee

Letteratura 
 Ragione e sentimento (Sense and Sensibility) – romanzo di Jane Austen del 1811

Televisione 
 Sense and Sensibility – miniserie televisiva britannica del 1981 
 Ragione e sentimento (Sense and Sensibility) – miniserie televisiva britannica del 2008